Wincenty Rapacki, senior (1840–1924) – polski aktor, reżyser
 Wincenty Rapacki, junior (1865–1943) – polski aktor, i śpiewak, syn Wincentego